Die Canadian Lawn Tennis Championships 1940 fanden vom 8. bis 13. Juli beim Club des employés civils de Québec in Quebec-Stadt statt.

Ergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Quelle 
 The Montreal Gazette, Ausgaben vom 9., 11.–13. und 15. Juli 1940, Windsor Daily Star, Ausgabe vom 10. Juli 1940

Tennisturnier in der Stadt Québec
Tennisturnier 1940